дю Белле () — старинная французская дворянская фамилия из Анжу, особенно прославленная тремя братьями: Гийомом, Жаном и Мартеном, занимавшими выдающееся место в истории литературы и политики Франции в царствование Франциска I.

Старший брат, Гийом дю Белле, 1491—1543), играл выдающуюся военную и дипломатическую роль в царствование Франциска I во время итальянских походов и в качестве посланника в Англии и Германии; в 1537—1543 годах был наместником Миланского герцогства. В качестве писателя был главным представителем французского гуманитарного направления. Его сочинения, из которых сохранились лишь весьма немногие, были содержания исторического, политического (письма и речи) и военного и написаны большей частью на латинском языке. Он написал также латинские стихотворения во вкусе своего времени. Широко было задумано им сочинение «Ogdoades», состоявшее из восьми книг, посвящённых истории Франциска I; из них сохранилась в рукописи только первая книга с предисловием, излагающим историю Франции до 1536 года.

Жан дю Белле (1493—1560) — французский кардинал и дипломат, епископ Байонны, архиепископ Парижа.

Третий брат, Мартен дю Белле (ок. 1495—1559), подобно Гийому участвовал в войнах Франциска I. В литературе приобрёл известность своими «», образцовым произведением старинной французской историографии, которое он обработал в последние годы своей жизни и которое было в первый раз напечатано в 1569 году, потом до 1600 года выдержало несколько изданий, было переведено на латинский язык и служило главным источником для всех повествований о войнах Франциска I.

Знаменитый поэт Жоашен дю Белле (1522—1560) приходится двоюродным братом всем перечисленным выше.

Литература 
 

Дом дю Белле
Анжу
Дворянские роды по алфавиту
Дворянские роды, на гербах которых изображены лилии